Думба́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Думбадзе, Владимир Елизбарович (1879—1934) — советский политический деятель, Председатель Президиума ЦК КП Азербайджана.
 Думбадзе, Гела (род. 1965) — грузинский политик, дипломат.
 Думбадзе, Евгений Васильевич (1900—1941) — чекист, советский невозвращенец.
 Думбадзе, Иван Антонович (1851—1916) — военный и политический деятель Российской империи.
 Думбадзе, Леван Самсонович (1897—1947) — участник Белого движения на Юге России, полковник Алексеевского артиллерийского дивизиона.
 Думбадзе, Нина Яковлевна (1919—1983) — советская легкоатлетка.
 Думбадзе, Нодар Владимирович (1928—1984) — советский грузинский писатель.
 Думбадзе, Ной Иосифович (1912—1983) — стрелок 166-го гвардейского стрелкового полка, гвардии красноармеец. Полный кавалер ордена Славы.
 Думбадзе, Тенгиз Шукриевич (род. 1964) — белорусский телеведущий, государственный и политический деятель.
 Думбадзе, Фатуша Давидовна (1913—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.